А́рмия вторже́ния (ист.) — часть вооружённых сил государства, которая предназначалась для внезапного нападения на другую страну, разгрома войск прикрытия и части главных сил, срыва мобилизации, сосредоточения и развёртывания вооружённых сил противной стороны, захвата стратегической инициативы, овладения частью территории, а при благоприятных условиях и для вывода страны, подвергшийся нападению, из войны.

 Армия вторжения. В состав армии вторжения из общего числа вооруженных сил могут войти соединения, способные к самостоятельным оперативным действиям и состоящие в штатах, близких к штатам военного времени.

Идея создания таких армий нашла практическое отражение в строительстве вооруженных сил агрессивных империалистических государств (Германия, Япония, Италия) перед 2-й мировой войной.

В XXI веке может формироваться отдельными государствами и использоваться для нанесения внезапного удара и быстрого вывода из войны отдельных государств. Типичным примером армии вторжения может служить группировка войск, созданная Ираком, XX веке, для захвата Кувейта в 1990 году.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969—1978 годах в 30-ти томах;
 ;
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), , ВИ, 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);

Ссылки 
 Рукопись статьи Маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского с правкой И. В. Сталина, 29 марта 1935 года
 Словарь, Армия вторжения.

Военное строительство